Der Kanton Causse et Bouriane ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Cahors und Gourdon im Département Lot; sein Hauptort ist Espère.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Causse et Bouriane